Miejscowości na Ukrainie (ukr.: Комарівка):
 Komariwka – wieś w Republice Autonomicznej Krymu, w rejonie krasnogwardijskim
 Komariwka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie izjumskim
 Komariwka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie krasnokutski
 Komariwka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim
 Komariwka – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie korsuńskim
 Komariwka – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie złotonoszańskim
 Komariwka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie borzniańskim
 Komariwka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie iczniańskim
 Komariwka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie  meńskim
 Komariwka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie ripkyńskim
 Komariwka – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie makarowskim
 Komariwka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim, w okresie II RP w gminie Leszniów
 Komariwka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie wełykomychajliwskim
 Komariwka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie liubasziwskim
 Komariwka – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie kobielackim
 Komariwka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim, w okresie II RP w gminie Werba
 Komariwka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie kostopolskim, w okresie II RP w gminie Stepań
 Komariwka – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie głuchowskim
 Komariwka – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie ochtyrskim
 Komariwka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim, w okresie II RP w gminie Brzeżany
 Komariwka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim, w okresie II RP w gminie Bereżce
 Komariwka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim, w okresie II RP w gminie Monasterzyska
 Komariwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tepłyckim
 Komariwka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie wołodarskim

Zobacz też 
 Komarówka
 Komorówka